Lake Leake ist der Name zweier Seen in Australien:
Lake Leake (South Australia)
Lake Leake (Tasmanien)